Maurice Perrin peut désigner :
 Maurice Perrin (1875-1956), professeur français de médecine ;
 Maurice Perrin (1904-1994), religieux français ;
 Maurice Perrin (1911-1992), cycliste français;
 Maurice Perrin (1913-1994), pianiste suisse.